Out of bounce är sångerskan Teresa Pozgajs debutalbum. Det kom ut 2003.

Rush hour
No favours
Got that feeling
On my own
Sacrifice
Do me right
Lonely with you
Miracles
Love comes by the minute
Gone for good
Anything
Live my life
The end is the beginning

Svenska debutalbum
Musikalbum 2003